Virginia Slims Championships 1994 - tenisowy turniej Virginia Slims Championships, zamykający zawodowy sezon rozgrywek kobiecych, w 1994 roku został rozegrany w dniach 14 listopada - 20 listopada w Nowym Jorku.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Wyniki turnieju na oficjalnej stronie ITF

1994 w tenisie ziemnym
1994
1994 w Stanach Zjednoczonych